Рауль Лопес Молист (; , Вик, Каталония) — испанский баскетболист, защитник. Воспитанник школы клуба «Ховентуд» (Бадалона). В 2016 году объявил о завершении карьеры игрока. Последним клубом Лопеса был «Бильбао».

Стиль игры 
Стиль игры Рауля описывают как стиль Джона Стоктона, однако чаще говорят о нём как о Тони Паркере или Стиве Нэше. Известен своим видением площадки, скоростью, передачами. Кроме того, может создать ситуацию для собственного броска.

Карьера

Европа 
В 1998 году в возрасте 18 лет Лопес подписал контракт с испанским клубом «Ховентут» и стал профессиональным игроком. В 2000 году перешёл в «Реал Мадрид», в котором провёл два сезона. В 2001 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, на котором был выбран под общим 24-м номером командой «Юта Джаз».

НБА 
В сентябре 2002 года подписал контракт новичка с клубом «Юта Джаз». В 2002—2005 годах выступал за клуб НБА «Юта Джаз». В регулярных сезонах провёл 113 матчей и набрал 733 очка (6,5 в среднем за матч). В сезоне 2004/05 был одним из двух игроков в составе «Юты», которые выступали во всех 82 матчах сезона (только 11 матчей в стартовой пятёрке). Личный рекорд результативности в НБА — 25 очков (14 апреля 2004 года против «Финикс Санз»).

Возвращение в Европу 
В июле 2006 года игрок вновь заключил контракт с испанским клубом «Реал Мадрид». В 2009 году перешёл в баскетбольный клуб «Химки», представляющий Единую Лигу ВТБ. В июле 2011 года вновь вернулся в Испанию, где заключил двухлетний контракт с «Бильбао».

3 марта 2016 года объявил о завершении своей карьеры после окончания сезона 2015/2016.

Достижения 
 1999 — чемпион мира (не старше 18 лет);
 2001 — участник «Матча всех звезд» Испанской лиги;
 2001 — бронзовый призёр Чемпионата Европы;
 2007 — Чемпион Испании;
 2007 — обладатель Кубка УЛЕБ;
 2008 — серебряный призёр Олимпийских игр;
 2009 — чемпион Европы.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Химки»
 
 Рауль Лопес на сайте НБА 

Баскетболисты Испании
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Бильбао»